Го́рные мадагаска́рские хамелео́ны () — род ящериц из семейства хамелеонов. Включает 21 вид.

Внешний вид 
Представители этого рода достигают 60, иногда 68 см. Наблюдается половой диморфизм: самцы имеют различные выросты на голове, отсутствующие у самок. Типичная черта этого рода — чётко определённая, округлая форма «шлема». Как и все хамелеоны, способны в широких пределах менять окраску. Рог один, раздваивается на конце.

Образ жизни 
Живут преимущественно в тропических лесах, также встречаются на побережье океана. Питаются насекомыми, мелкими птицами и ящерицами.

Это яйцекладущие ящерицы. Половая зрелость наступает в возрасте от 2 до 5 месяцев. Самки откладывают от 4 до 60 яиц. Инкубационный период длится от 150 до 380 дней.

Продолжительность жизни от 9 месяцев до 5 лет.

Распространение 
В основном проживают на острове Мадагаскар. Встречаются также в Кении, на островах Маврикий и Реюньон.

Виды 
 Furcifer angeli
 Furcifer antimena
 Furcifer balteatus
 Furcifer belalandaensis
 Furcifer bifidus
 Furcifer campani
 Furcifer cephalolepis
 Furcifer labordi
 Furcifer lateralis
 Furcifer minor
 Furcifer monoceras
 Furcifer nicosiai
 Furcifer oustaleti — Гигантский хамелеон
 Furcifer pardalis — Пантерный хамелеон
 Furcifer petteri
 Furcifer polleni
 Furcifer rhinoceratus
 Furcifer timoni
 Furcifer tuzetae
 Furcifer verrucosus
 Furcifer willsii

Примечания

Литература 
 Frank Glaw, Miguel Vences. A Field Guide to Amphibians and Reptiles of Madagascar. — Köln : Vences & Glaw Verlag. (2rd ed.-2004, ISBN 3-929449-01-3 / 3rd ed.-2007, ISBN 978-3-929449-03-7) — 495 S.

Хамелеоны
Пресмыкающиеся Африки
Пресмыкающиеся Мадагаскара